Vestia, een voormalige woningcorporatie
 Vestia (geslacht), geslacht van slakken uit de familie Clausiliidae 
 Vestia (plant) Willd., geslacht van planten uit de nachtschadefamilie, met één soort: Vestia foetida